Шведська хокейна ліга 2022—2023 () — 48-й сезон Шведської хокейної ліги. Чемпіонат стартував 17 вересня 2022, а завершиться в травні 2023.

Склад учасників та арени 

Ліга складається з 14 команд, ГВ-71 повернувся до ШХЛ після переможного сезону в Хокей-Аллсвенскан. Юргорден опустився натомість до Хокей-Аллсвенскан, в результаті Стокгольм вперше не буде представлений командою у вищому дивізіоні.

Регулярний сезон

Примітки

Посилання 
 
 Шведська хокейна ліга на eliteprospects 
 Шведська хокейна ліга на  eurohockey.com 

2023
Швеція
Швеція
2022 у шведському спорті
2023 у шведському спорті‎